KHL 2011-12 var den fjerde sæson af ishockeyligaen KHL. Ligaen havde deltagelse af 26 hold, der indledte sæsonen med et grundspil på 52 runder, hvorefter 16 hold gik videre til slutspillet om Gagarin-pokalen.

Hold

Grundspil

Format 

Hvert hold spillede 52 kampe i grundspillet, der fordelte sig på:
 ___ kame (__ hjemme og __ ude) mod hvert af de øvrige ___ hold i samme division (___ kampe).
 ___ kampe (__ hjemme og __ ude) mod hvert af de øvrige ___ hold i ligaen (___ kampe).

Der blev uddelt point efter følgende pointsystem:
 Sejre i ordinær spilletid gav 3 point.
 Sejre i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

Fra hver af de to konferencer gik otte hold videre til slutspillet om Gagarin-pokalen:
 De to divisionsvindere.
 De seks bedste af de øvrige hold på tværs af konferencens to divisioner.

Bobrov-divisionen

Tarasov-divisionen

Kharlamov-divisionen

Tjernysjov-divisionen

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af 8 hold fra hver konference:
 De to divisionsvindere.
 De seks bedste af de øvrige hold på tværs af konferencens to divisioner.

I hver konference blev holdene blev seedet fra nr. 1 til 8. De to divisionsvindere blev seedet som nr. 1 og 2, mens de øvrige seks hold blev seedet som nr. 3-8 i henhold til det opnåede pointantal i grundspillet. I de første tre runder var slutspillet opdelt i de to konferencer, og i hver runde spillede det højst seedede tilbageværende hold mod det laveste seedede hold, osv. Til sidst mødtes vinderne af de to konferencefinaler i finalen om Gagarin-pokalen.

Alle opgørene i slutspillet blev spillet bedst af syv kampe, hvor det højst seedede hold havde hjemmebane i kamp 1, 2, 5 og 7.

Uafgjorte kampe blev afgjort i sudden death til først scorede mål, og den forlængede spilletid blev afviklet i perioder på 20 minutter. Dette var en ændring i forhold til den foregående sæson, hvor slutspilskampene blev afgjort i straffeslagskonkurrence, hvis der efter 10 minutter ikke var opnået en afgørelse.

Alle klokkeslæt er angivet i Moskva-tid (UTC+3).

Hold og seedninger

Konferencekvartfinaler

Vest-konferencen

Øst-konferencen

Konferencesemifinaler

Vest-konferencen

Øst-konferencen

Konferencefinaler

Vest-konferencen

Øst-konferencen

Finale om Gagarin-pokalen

Kilder / eksterne henvisninger 
 KHL  
 KHL - Stilling - Grundspil 2012-13  
 KHL - Kampe - Grundspil 2012-13  
 KHL - Kampe - Slutspil 2012-13  
 KHL - Statistik - Grundspil 2012-13  
 KHL - Statistik - Slutspil 2012-13

Noter 

Sæsoner i KHL
Ishockey i 2012
Ishockey i 2013